Anania dichroma is een vlinder uit de familie van de grasmotten (Crambidae). De wetenschappelijke naam van de soort is, als Ebulea dichroma, voor het eerst geldig gepubliceerd in 1888 door Frederic Moore.

Synoniemen 
 Ebulea dichroma Moore, 1888 (basioniem)
 Calamochrous dichroma (Moore, 1888)

dichroma